Miejscowości w USA:
 Culver – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Culver – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Culver – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Culver (ang. Culver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Culver (ang. Culver Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis